YXX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Abbotsford (BC) (Canada)